Henri Stouff (né en 1944), homme d'affaires français
 Louis Stouff (1859-1936), historien médiéviste, professeur à l'Université de Dijon
 Louis Stouff (1930-2014), historien médiéviste, professeur à l'Université de Provence (Aix-Marseille I)
 Xavier Stouff (1861-1903), mathématicien.